Петронильо де Брито (; 31 мая 1904, Сан-Паулу — 1984, Сан-Паулу — бразильский футболист, нападающий. Выступал за сборную Бразилии, за которую провёл 5 матчей и забил 3 мяча. Де Брито стал первым чернокожим бразильцем, игравшим в зарубежном клубе. Некоторым источниками признаётся автором бразильской «Бисиклеты». Брат Петронильо, Валдемар, также являлся футболистом.

Карьера 
Петронильо начал карьеру в клубе «Антарктика» в возрасте 17-ти лет. Спустя год он перешёл в клуб «Минас-Жерайс», где дебютировал в матче с клубом из Рио-де-Жанейро «Вила Исабел», который завершился со счётом 4:4. Один из голов де Брито забил ударом через себя; этот удар местная газета «A Platéia» назвала «Бисиклета», что случилось ранее, чем гол общепринятого автора подобного приёма, Леонидаса, но позже Рамона Унсаги. 30 апреля футболист дебютировал в официальной игре за клуб в рамках чемпионата штата Сан-Паулу против «Сан-Бенту» (1:0). В 1924 году клуб поменял своё название на «Брас Атлетик Клуб», что, однако не помогло команде, занявшей 7 место среди 11 участников. Однако сам Петронильо выступил очень хорошо: он забил 10 голов в 13 матчах. А всего за клуб форвард провёл 39 встреч, в которых 18 раз поражал ворота команды соперника.

В 1925 году Петронильо перешёл в клуб «Сирио» и в первой же встрече отметился забитым голом, поразив ворота «Ипиранги» (1:1). А всего в первом сезоне он забил 10 голов в чемпионате, почти половину из 23-х, забитых клубом. В следующем сезоне форвард забил 4 гола в 7 встречах в чемпионате АПЕА, после чего перешёл в клуб «Индепенденсия» из лиги ЛАФ, где дебютировал 29 мая и тогда же забил свой первый гол. Всего в первом сезоне футболист сыграл 5 матчей и забил 6 голов, а команда по ходу турнира отказалась от участия. На следующий год де Брито забил 12 мячей в 12 встречах, а его команда заняла 7 место. В 1929 году Петронильо вернулся в «Сирио», где забил 5 голов в 6 матчах. В первом, после долгого перерыва, объединённом первенстве чемпионата Сан-Паулу 1930 года де Брито выступил великолепно: он забил 26 голов в 24 матчах, поделив второе место в списке лучших бомбардиров с Артуром Фриденрайхом. Этих футболистов, вместе с лучшим снайпером чемпионата, Фейтисо, газеты прозвали «Золотое трио» (). А забившего 3 гола в матче с «Ботафого» молодого нападающего Леонидаса толпа прозвала «Новым Петронильо» или «Петронильо Кариока». В первенстве 1931 года Петронильо забил 22 гола в 25 встречах, заняв третье место среди лучших бомбардиров, позади Фейтисо и Фриденрайха. Чемпионат 1932 года получился «смазанным» из-за вспыхнувшей конституционалистской революции; в том первенстве де Брито забил только 2 гола в 7 матчах. 26 июня 1932 года Петронильо провёл последний матч за клуб: в нём «Сирио» победил «Интернасьонал» 5:3. После этой игры нападающий объявил бойкот, из-за того, что ему 4 месяца не выплачивали заработную плату. Из-за этого футболист более 3 месяцев вообще не появлялся в команде.

В 1933 году Петронильо уехал в Аргентину в клуб «Сан-Лоренсо», став первым чернокожим бразильцем, игравшим за границей. Там он дебютировал 12 марта в матче с «Ланусом». В первом же сезоне в команде бразилец стал чемпионом Аргентины, а сам футболист провёл на поле 19 матчей и забил 13 голов. В следующем сезоне де Брито выходил на поле чаще: 29 встреч и 16 голов, а клуб занял в первенстве 3 место. В своём последнем сезоне в карьере Петронильо сыграл 5 матчей и забил 2 мяча.

Достижения

Командные 
 Чемпион Аргентины: 1933

Личные 
 Лучший бомбардир чемпионата Бразилии среди сборных штатов: 1926 (13 голов)

Статистика

Клубная

Международная 
 
 5 матчей — 3 гола в неофициальных встречах.

Сноски

Примечания

Ссылки 
 Профиль на futebol80.com.br

Футболисты Бразилии
Игроки сборной Бразилии по футболу
Игроки ФК «Сан-Лоренсо де Альмагро»
Игроки ФК «Сирио» Сан-Паулу